25-й национальный чемпионат Грузии по футболу сезона 2013/14 — турнир среди 12 клубов Высшей лиги, который проходил с 10 августа 2013 года по 17 мая 2014 года.

Чемпионом в 15-й раз в истории и во второй раз подряд стало «Динамо Тбилиси», опередившее на шесть очков серебряного призёра — «Зестафони». Третье место занял «Сиони».

Регламент 
В турнире принимали участие 12 клубов, которые с 10 августа провели двухкруговой турнир. После этого шесть лучших клубов разыграли звание чемпиона, а шесть худших клубов боролись за право остаться в Высшей лиге.

Участники

Первый этап

Таблица 

Источник: soccerway.com

Результаты матчей

Турнир за звание чемпиона

Таблица

Результаты матчей

Турнир за право остаться

Таблица 

* «Мерани» и «Зугдиди», несмотря на последнее и предпоследнее занятые места, сохранили место в лиге на следующий сезон.

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт ПФЛ Грузии

2013/2014
Грузия
Спорт в Грузии в 2013 году
Спорт в Грузии в 2014 году